Il singolare maschile del TEAN International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jesse Huta Galung era il detentore del titolo, ma non ha partecipato perché si è ritirato prima dell'incontro contro Alban Meuffels. Marek Michalička l'ha rimpiazzato, ma ha perso in semifinale contro Igor Sijsling.

Igor Sijsling ha battuto in finale Jan-Lennard Struff 7–6(7–2), 6–3.

Teste di serie

 Éric Prodon (secondo turno)
 Thomas Schoorel (secondo turno)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Simon Greul (primo turno)

  Agostoin Gensse (semifinali)
  Thiemo de Bakker (quarti di finale)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  David Guez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

TEAN International 2011